Сергей Владимирович Крыловский (24 мая 1961 — 29 ноября 2014) — украинский художник, одессит, живописец.

Образование 
2003—2008 гг., ЮГПУ им. К. Д. Ушинского (ОГПИ; ПДПУ; Южноукраинский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского). Худграф. Кафедра — Изобразительное искусство.

Творческая деятельность 
Картины Крыловского находятся в государственной и в частных коллекциях в Израиле, также — в частных коллекциях в США и Германии. Крыловский принимает активное участие в конкурсах, форумах, творческих пленерах, художественных акциях. Выставочная деятельность началась в 2004 году с открытия персональной выставки «Дворики Родного Города», представленной 40 работами, посвященными г. Одессе, как уходящему феномену.
Творчество можно условно разделить на два основных направления — «Моя Одесса» и «Мой балет». Однако общий диапазон творчества С. Крыловского весьма широк. Это цикл психологических портретов, зарисовки на разные темы. Так же есть цикл картин посвященный религиозной и морской тематике.

Выставочная деятельность 
Участник всеукраинских, международных, персональных художественных выставок. Среди которых самые значительные:
 В 2004 г. — провел первую персональную выставку представленную 40 работами посвященными г. Одессе, как уходящему феномену, г. Одесса.
 В 2005 г. — персональная выставка «БАЛЕТ» — посвященная Одесскому Оперному театру, г. Одесса.
 В 2005 г. — участник сборных выставок — как представитель городского пейзажа, проводившиеся Одесской администрацией в г. Париже и в г. Брюсселе.
 В 2006 г. — «Одесса — уходящая натура», персональная выставка Цикл № 2, г. Одесса.
 В 2007 г. — «Одессика» — персональная выставка, проект «Мир без виз», г. Москва.
 В 2008 г. — открытие галереи «Подвал», представлено персональной выставкой С.Крыловского — «Ретроспектива творчества», г. Одесса.
 В 2009 г. — персональная выставка в Культурном Еврейском центре Бейт Гранд.43картины проект «Одесса — уходящая натура»
 В 2010 г. — персональная выставка при центре консульства Израиля, «Врата Циона», посвященная 62г.независимости Израиля. г. Одесса.
 В 2011 г. — персональная юбилейная выставка, «Берега Детства», в выставочном комплексе «Сады Победы», к 50-летию автора г. Одесса.
 В 2012 г. — персональная выставка, «Одесские дворы», в музее Истории Евреев Одессы, приуроченная ко дню музея и Дню Независимости государства Израиль.

Личная жизнь 
 Отец: Крыловский Владимир Кондратьевич 1938-09 гг., потомственный рыбак, вся жизнь которого была связана с морем и родной Дачей Ковалевского, районом где до сих пор живут представители фамилии Крыловские.
 Мать: Рудина Лидия Александровна — уроженка г. Каховки, с 1956 г. — по 2001 г. проживала в Одессе, в настоящее время гражданка США.

Ссылки 
 Официальный сайт Сергея Крыловского

Художники Украины
Современные художники Украины
Выпускники Южноукраинского национального педагогического университета имени Константина Ушинского